Miejscowości w USA:
 Eyota – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted
Gminy w USA:
 Eyota (ang. Eyota Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted